Айтхо́жин — казахская фамилия. Женский вариант — Айтхожина.

Известные носители

Айтхожин 
 Айтхожин Мурат Абенович (1939—1987) — советский учёный в области молекулярной биологии и биохимии, президент Академии наук Казахской ССР (1986—1987).
 Айтхожин Сабыр (1895—1938) — один из первых казахских журналистов.
 Айтхожин Эмиль Сабирович (род. 1933) — советский и казахстанский учёный в области ядерной физики, лауреат Государственной премии Казахской ССР.

См. также 
 Айтхожина